Chiesa di San Ferreolo a Grosso
 Chiesa di San Fereolo a Lodi
 Chiesa di San Ferreolo a Marsiglia